Este artigo contém informações estatísticas da Copa do Mundo FIFA de 2014. 

:Todas estatísticas foram atualizadas em 13 de julho de 2014 às 20:20 (UTC−3).

Premiação

Homem do Jogo 

 Grupo A
 Brasil–Croácia:  Neymar
 México–Camarões:  Giovani dos Santos
 Brasil–México:  Guillermo Ochoa
 Camarões–Croácia:  Mario Mandžukić
 Camarões–Brasil:  Neymar
 Croácia–México:  Rafael Márquez

 Grupo B
 Espanha–Países Baixos:  Robin van Persie
 Chile–Austrália:  Alexis Sánchez
 Austrália–Países Baixos:  Arjen Robben
 Espanha–Chile:  Eduardo Vargas
 Austrália–Espanha:  David Villa
 Países Baixos–Chile:  Arjen Robben

 Grupo C
 Colômbia–Grécia:  James Rodríguez
 Costa do Marfim–Japão:  Yaya Touré
 Colômbia–Costa do Marfim:  James Rodríguez
 Japão–Grécia:  Keisuke Honda
 Japão–Colômbia:  Jackson Martínez
 Grécia–Costa do Marfim:  Georgios Samaras

 Grupo D
 Uruguai–Costa Rica:  Joel Campbell
 Inglaterra–Itália:  Mario Balotelli
 Uruguai–Inglaterra:  Luis Suárez
 Itália–Costa Rica:  Bryan Ruiz
 Itália–Uruguai:  Gianluigi Buffon
 Costa Rica–Inglaterra:  Keylor Navas

 Grupo E
 Suíça–Equador:  Xherdan Shaqiri
 França–Honduras:  Karim Benzema
 Suíça–França:  Karim Benzema
 Honduras–Equador:  Enner Valencia
 Honduras–Suíça:  Xherdan Shaqiri
 Equador–França:  Alexander Domínguez

 Grupo F
 Argentina–Bósnia e Herzegovina:  Lionel Messi
 Irã–Nigéria:  John Obi Mikel
 Argentina–Irã:  Lionel Messi
 Nigéria–Bósnia e Herzegovina:  Peter Odemwingie
 Nigéria–Argentina:  Lionel Messi
 Bósnia e Herzegovina–Irã:  Edin Džeko

 Grupo G
 Alemanha–Portugal:  Thomas Müller
 Gana–Estados Unidos:  Clint Dempsey
 Alemanha–Gana:  Mario Götze
 Estados Unidos–Portugal:  Tim Howard
 Estados Unidos–Alemanha:  Thomas Müller
 Portugal–Gana:  Cristiano Ronaldo

 Grupo H
 Bélgica–Argélia:  Kevin De Bruyne
 Rússia–Coreia do Sul:  Son Heung-min
 Bélgica–Rússia:  Eden Hazard
 Coreia do Sul–Argélia:  Islam Slimani
 Coreia do Sul–Bélgica:  Jan Vertonghen
 Argélia–Rússia:  Islam Slimani

 Oitavas de final
 Brasil–Chile:  Júlio César
 Colômbia–Uruguai:  James Rodríguez
 Países Baixos–México:  Guillermo Ochoa
 Costa Rica–Grécia:  Keylor Navas
 França–Nigéria:  Paul Pogba
 Alemanha–Argélia:  Raïs M'Bolhi
 Argentina–Suíça:  Lionel Messi
 Bélgica–Estados Unidos:  Tim Howard

 Quartas de final
 França–Alemanha:  Mats Hummels
 Brasil–Colômbia:  David Luiz
 Argentina–Bélgica:  Gonzalo Higuaín
 Países Baixos–Costa Rica:  Keylor Navas

 Semifinais
 Brasil–Alemanha:  Toni Kroos
 Países Baixos–Argentina:  Sergio Romero

 Disputa pelo terceiro lugar
 Brasil–Países Baixos:  Arjen Robben

 Final
 Alemanha–Argentina:  Mario Götze

|}

Fonte:

Campeonato 

Fonte:

Artilharia

Assistências 
 4 assistências
  Toni Kroos

 3 assistências

  Juan Cuadrado
  Karim Benzema
  André Schürrle

2 assistências

  Kevin De Bruyne
  Eden Hazard
  Alexis Sánchez
  Abel Aguilar
  James Rodríguez
  Christian Bolaños
  Walter Ayoví
  Mathieu Valbuena
  Philipp Lahm
  Thomas Müller
  Mesut Özil
  Serge Aurier
  Daley Blind
  Daryl Janmaat
  Josip Drmić
  Graham Zusi

 1 assistência

  Yacine Brahimi
  Abdelmoumene Djabou
  Sofiane Feghouli
  Carl Medjani
  Islam Slimani
  Ángel Di María
  Ezequiel Garay
  Gonzalo Higuaín
  Lionel Messi
  Marcos Rojo
  Ryan McGowan
  Tommy Oar
  Romelu Lukaku
  Divock Origi
  Edin Džeko
  Senad Lulić
  Miralem Pjanić
  Tino-Sven Sušić
  Dante
  David Luiz
  Luiz Gustavo
  Marcelo
  Neymar
  Oscar
  Thiago Silva
  Allan Nyom
  Charles Aránguiz
  Mauricio Pinilla
  Jorge Valdivia
  Eduardo Vargas
  Teófilo Gutiérrez
  Adrián Ramos
  Joel Campbell
  Júnior Díaz
  Cristian Gamboa
  Eduardo
  Nikica Jelavić
  Ivan Perišić
  Danijel Pranjić
  Ivan Rakitić
  Juan Carlos Paredes
  Glen Johnson
  Wayne Rooney
  Mathieu Debuchy
  Paul Pogba
  Benedikt Höwedes
  Sami Khedira
  Kwadwo Asamoah
  John Boye
  Asamoah Gyan
  Sulley Muntari
  Theofanis Gekas
  Georgios Samaras
  Brayan Beckeles
  Javad Nekounam
  Antonio Candreva
  Andrea Pirlo
  Gervinho
  Keisuke Honda
  Yuto Nagatomo
  Giovani dos Santos
  Héctor Herrera
  Rafael Márquez
  Memphis Depay
  Klaas-Jan Huntelaar
  Arjen Robben
  Wesley Sneijder
  Michel Babatunde
  Emmanuel Emenike
  Cristiano Ronaldo
  Miguel Veloso
  Dmitri Kombarov
  Lee Keun-ho
  Yun Suk-young
  Cesc Fàbregas
  Andrés Iniesta
  Juanfran
  Gökhan Inler
  Admir Mehmedi
  Ricardo Rodríguez
  Michael Bradley
  Edinson Cavani
  Fernando Muslera
  Gastón Ramírez

Dados disciplinares

Sedes

Resumo

Estatísticas da competição 

Legenda: JG:Jogos; RD:Fase ou rodada; PB:Público; TP:Tempo de bola em jogo (em minutos); PO:Posse de Bola; PN:Penâlti convertido; CH:Chutes; CG:Chutes em direção ao gol; IM:Impedimento; ES:Escanteio; SC:Expulsão por segundo cartão amarelo; FC:Faltas cometidas; FS:Faltas sofridas.
Referência de Locais (por estados): AM: Arena da Amazônia, Manaus; BA: Arena Fonte Nova, Salvador; CE: Arena Castelão, Fortaleza; DF: Estádio Nacional de Brasília, Brasília; MG: Estádio Mineirão, Belo Horizonte; MT: Arena Pantanal, Cuiabá; PE: Arena Pernambuco, Recife; PR: Arena da Baixada, Curitiba; RS: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre; RJ: Maracanã, Rio de Janeiro; RN: Arena das Dunas, Natal; SP: Arena de São Paulo, São Paulo.

Estatísticas por fase 

Fonte: Primeira rodada; Segunda Rodada; Terceira Rodada; Oitavas-de-final; Quartas-de-final; Semifinal; Finais. 

Copa do Mundo FIFA de 2014